Mandarină se poate referi la:
 Mandarină (fruct)
 Limba mandarină

Vezi și
 Mandarin -- specie de arbore fructifer
 Rață mandarin -- specie de rață